Скальный конёк ( ) — вид птиц семейства трясогузковых. Он встречается в Лесото и Южной Африке. Обитает в зоне высокогорных лугов, главным образом, на высоте более 1000 м. Населяет крутые каменистые склоны плосковершинных холмов полупустынном плато Кару, так называемые «Karoo Koppies». Размер тела 18 см и вес 31 грамм.

Примечания

Ссылки 
 African rock pipit — Species text in The Atlas of Southern African Birds.
 Sasol Voëls van Suider-Afrika. Struik Nature. Vierde Uitgawe 2011. ISBN 978-1-77007-926-7

Коньки
Животные, описанные в 1870 году
Птицы Африки